Сборная Франции по биатлону — представляет Францию на международных турнирах по биатлону. Одна из титулованных сборных мира. До 90-х годов XX века команда Франции не показывала значимых результатов на крупных соревнованиях, однако перед домашними Олимпийскими играми 1992 года биатлон во Франции стал активно развиваться.

Олимпийские игры 

 Первая золотая медаль была завоёвана в 1992 году на домашней Олимпиаде в Альбервиле женской эстафетной командой в составе Корин Ниогре, Вероник Клодель и Анн Бриан.
 Первая медаль у мужчин: Олимпийские игры 1994 года в Лиллехамере, бронза эстафетной четверки (Тьерри Дюссерр, Патрис Байли-Салин, Лионель Лоран, Эрве Фланден).
 Всего на Олимпиаде сборная Франции завоевала 24 награды различного достоинства, включая 9 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Медали сборной Франции на Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Медали сборной Франции на Чемпионатах мира

Кубок Мира 
Шесть французских спортсменов: Рафаэль Пуаре, Мартен Фуркад, Анн Бриан, Сандрин Байи, Патрис Бейли-Салин и Эммануэль Кларе становились обладателями Кубка Мира по биатлону в общем зачете. На счету Рафаэля Пуаре четыре Больших хрустальных глобуса. У  Мартена Фуркада — их семь подряд (уникальное достижение в истории мирового биатлона).

Обладатели Кубка Мира в сборной Франции

См. также 
 Призёры чемпионатов мира по биатлону (мужчины)
 Призёры чемпионатов мира по биатлону (женщины)
 Призёры Олимпийских игр по биатлону (мужчины)
 Призёры Олимпийских игр по биатлону (женщины)

Франция
Биатлон
Биатлон во Франции